Le Stade Lahoua Smaïl (en ) est un stade de football situé dans la ville algérienne de Tadjenanet, wilaya de Mila. Il est le lieu d’entraînement du DRB Tadjenanet.

Histoire 

Stade de football en Algérie
Stade portant le nom d'une personnalité
Wilaya de Mila